Bennington kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bennington (Kansas)
Bennington (Nebraska)
Bennington (Oklahoma)
Bennington (Vermont)
North Bennington (Vermont) (deel van Bennington, Vermont)
Old Bennington (Vermont) (deel van Bennington, Vermont)

Zie ook 
Benington (doorverwijspagina)